Waihonghopes är ett släkte av svampar. Waihonghopes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Waihonghopes